Neo se puede referir a:

Lingüística e idiomas
En lingüística, prefijo griego, partícula inseparable que se usa como prefijo para indicar novedad.
El idioma artificial Neo, de objetivos similares al Esperanto.

Cine
Neo, personaje central de la saga de películas de ciencia ficción Matrix.
Neo-noir, una escuela de cine.

Internet
NeoRed, software para el envío estratégico email marketing.
Neo-Sky, proveedor de banda ancha LMDS surgido de la fusión de Abrared y  SkyPoint.
Neopets, juego de mascotas virtuales en línea.

Música
Neo Trance.
Neo (banda británica) liderada por Ian North a fines de los 70.
Neo-pop
Neo-prog, rock neoprogresivo.
Neo Culture technology, Banda surcoreana bajo la firma de SM Entertainment.
Neo-retro
Neo-classical metal
Neo Punk
Neo2, dúo venezolano de música urbana conformado por Jorge y Alain (Ex La Prueba Final de Calle Ciega).
Neo,  álbum de la banda español Skunk D.F.
Neo, primer álbum del dúo uruguayo HA.
Neomind, productor de música electrónica drum and bass de la capital de España, Madrid.

Otros
Criptomoneda.
neocatólicos, movimiento político e ideológico español de mediados y finales del siglo XIX (se referían a ellos con el apócope  neos).
Neo Cold War, expresión para referirse a la actual guerra de estrategias por el control de los recursos energéticos del planeta.
neo-tribalismo
Neo Contra, un videojuego.
Neo GSP Stadium, un estadio de fútbol de Nicosia, Chipre.
Neo Rauch, un pintor alemán.
Neo-Geo
Neo1973, Smartphone.
NeoKórteX DJ 
En astronomía, NEO del inglés: Near Earth Object, Objeto próximo a la Tierra
Neogeografia